Il Campeonato Brasileiro Série A 2001 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 2001) è stato la 31ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula 
Primo turno: ognuna delle 28 squadre affronta una volta tutte le altre. Si qualificano alla fase finale le prime 8 classificate mentre retrocedono in Série B le ultime 4.

Quarti di finale e semifinale: gare in partita unica, gioca in casa la squadra che ha ottenuto il miglior risultato nel turno precedente. In caso di parità sono previti i tempi supplementari e, nel caso del perdurare del risultato di pareggio, si qualifica la squadra che ha ottenuto il miglior risultato nel turno precedente.

Finale: gare in partita di andata e ritorno, gioca in casa la seconda partita la squadra che ha ottenuto il miglior risultato nel turno precedente. In caso di parità sono previsti i tempi supplementari e, nel caso del perdurare del risultato di pareggio, è considerata vincitrice la squadra che ha ottenuto il miglior risultato nel turno precedente.

Partecipanti

Primo turno

Risultati

Classifica

Verdetti 
 São Caetano, Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Ponte Preta, San Paolo e Bahia qualificati ai quarti di finale.
 Santa Cruz, Botafogo-SP, América Mineiro e Sport retrocessi in Série B.

Fase finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Verdetti 
 Atlético Paranaense campione del Brasile 2001.
 Atlético Paranaense e São Caetano qualificati per la Coppa Libertadores 2002.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa del Brasile 2001

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2001
2001